Чемпионат Европы по фигурному катанию 1936 года проходил в Берлине (Германия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание и парное катание. Кроме европейских фигуристов состязались представители Японии. У мужчин победил австриец Карл Шефер, став восьмикратным чемпионом Европы, у женщин победу одержала норвежка Соня Хени, став шестикратной чемпионкой Европы. Среди пар во второй раз подряд победили немцы Макси Гербер и Эрнст Байер.

Результаты

Мужчины 

 WD = Не закончил соревнование

Женщины

Пары

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (женщины)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (пары)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Берлине
1936 год в фигурном катании
Европа
Спорт в Германии в 1936 году
Чемпионаты Европы в 1936 году
Чемпионаты Европы в Германии